Aegina is de gelatiniseerde spelling van het Grieks  / Aigina (met klemtoon op de eerste lettergreep).

Aegina kan verwijzen naar:
 Aegina (mythologie), een nimf uit de Griekse mythologie
 Aegina (geslacht), een geslacht van Hydroïdpoliepen
 Egina (eiland) of Aegina, een Grieks eiland behorende tot de Saronische archipel
 Egina (plaats) of Aegina, de hoofdplaats van het gelijknamige eiland